Salima fina puede referirse a:
El nombre común de la planta Salvia officinalis.
El nombre común de la planta Stachys officinalis.